Vágó Ferenc (1826–1902) ferences szerzetes és gimnáziumi igazgató
 Vágó Ferenc (1828–1889) községi jegyző